

Цілинний район — колишній район (1980-1988), Північноказахстанська область
 Цілинний район — колишня назва (1997-2002) району імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область

Цілинний район — муніципальний район, Алтайський край
 Цілинний район — муніципальний район, Калмикія
 Цілинний район — колишній муніципальний район, Курганська область (1923-2021)